John Ireland může být:

 John Ireland (teolog) (1440–1495) – skotský teolog a rektor Sorbonny
 John Ireland (spisovatel) (1742–1808) – autor životopisu Williama Hogartha
 John Ireland (politik) (1827–1896) – guvernér státu Texas
 John Ireland (arcibiskup) (1838–1918) – arcibiskup v St Paul, Minnesota, zakladatel univerzity
 John Ireland (skladatel) (1879–1962) – anglický skladatel
 John Ireland (herec) (1914–1992) – kanadský herec a filmový režisér
 John Ireland (vědec) (John David Ireland, 1918–2001) – americký vědec (Projekt Manhattan)
 John Ireland (advokát) (* 1950) – australský advokát